'''Váltósúlyú profi ökölvívók listája

Selçuk Aydın
Michael Carruth
Miguel Angel Cotto
Kenneth Gould
Oscar De La Hoya
Vjacseszlav Janovszkij
Jyri Kjäll
Antonio Margarito
Floyd Mayweather Jr.
Patrizio Oliva
Nurhan Süleymanoğlu

Ökölvívólisták